Sword signifie  en anglais. Sword, Swords, ou The Sword peut également désigner :

Personnalité 
 Carolyn Swords, joueuse de basketball américaine

Toponymie 

 Swords, ville du comté de Fingal en République d'Irlande
 Sword Beach, une des cinq plages du Débarquement allié du 6 juin 1944.

Musique 
 Sword, groupe de heavy metal canadien
 The Sword, groupe de heavy metal américain

Informatique 
 Sword Group, entreprise de services informatiques
 The SWORD Project, projet de logiciel libre de l'organisation CrossWire Bible Society Bible
 SWORD (protocole), norme d'interopérabilité

Militaire 
 SWORDS, robot de combat télécommandé

Fiction 
 The Sword, film de Patrick Tam Kar-Ming, sorti en 1980
 Sword Gai, manga 2012–2015 de Toshiki Inoue et Keita Amemiya, adapté en anime par Netflix en 2018.
 Dans l'univers de Marvel Comics, le S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department) est la division du SHIELD spécialisée dans les menaces extraterrestres.